Вижа́иха — река в Красновишерском районе Пермском края России, левый приток Вишеры. Впадает в Вишеру в 103 километрах от её устья, в городе Красновишерск. Длина реки составляет 64 км, площадь водосборного бассейна 375 км².

Описание 

Исток на холмах хребта Полюдов Кряж в 36 км к юго-востоку от Красновишерска. Генеральное направление течения — северо-запад и запад. Всё течение, за исключением нижнего течения по Красновишерску, проходит по ненаселённой местности, среди холмов, поросших лесом. Впадает в Вишеру в городе Красновишерск. Ширина реки в нижнем течении около 15 метров.

Притоки 
Крупнейшие притоки — Геж (левый); Большая Песчанка, Болтуновка (правые).

Притоки (км от устья:
 река Холуй (пр)
 река Бурманиха (пр)
 река Каменка (лв)
 27 км: река Геж (лв)
 28 км: река Болтуновка (пр)
 37 км: река Большая Песчанка (пр)
 река Сурсай (лв)
 река Ольховка (лв)
 река Дресвянка (пр)
 река Буркочим (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100004907.

Примечания 

Притоки Вишеры (приток Камы)
Реки Красновишерского района